Turtle Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Turtle Lake, Ontario, sjö, 
 Turtle Lake, Saskatchewan, sjö, 
 Turtle Lake, British Columbia, sjö,

USA 

 Turtle Lake, Wisconsin, ort i Barron County, 
 Turtle Lake, Montana, ort i  Lake County, 
 Turtle Lake, North Dakota, ort i McLean County,

Se även

Georgien 

 Sköldpaddesjön, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar